Egypt désigne plusieurs villes du Texas, notamment :

Egypt (Comté de Kaufman, Texas)
Egypt (comté de Leon, Texas)
Egypt (Comté de Montgomery, Texas)
Egypt (Comté de Wharton, Texas)
Little Egypt, Texas